Die Abkürzung TEAL steht für:
 Tasman Empire Airways Limited, siehe: Air New Zealand#Geschichte
 Toyota East Africa
 TEAL Exploration and Mining Incorporated, ein kanadisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto

siehe auch: Teal

TEAL